Reflections kan syfta på:

 Reflections (album av Bobo Stenson) – 1996
 Reflections (album av Apocalyptica) – 2003